Eliminator peut désigner :
ZZ Top Eliminator, Ford modèle B V8 Hot rod de 1982, du groupe ZZ Top 
Eliminator, album de ZZ Top sorti en 1983.
Eliminator, titre français d'un film philippin.
Eliminator, jeu vidéo de Sega sorti en 1981.
Eliminator, jeu vidéo de Hewson Consultants sorti en 1988.
Eliminator, jeu vidéo de Magenta Software et Psygnosis sorti en 1999.
Cross-country éliminatoire, souvent abrégé "Eliminator", est un format de course de vélo tout terrain.